Мускат белый — сорт винограда, представитель группы сортов мускаты вида виноград культурный. Используется для изготовления белых вин.

География 
Вероятнее всего сорт был выведен на Востоке: в Сирии, Египте или Аравии. В настоящее время наиболее распространен на территориях стран со средиземноморским климатом, таких как: Болгария, Венгрия, Италия, Испания, Румыния, Сербия и Франция, так же пользуется популярностью в США. Культивируется в Крыму.

Основные характеристики 
Виноградные кусты — среднего размера, цветение обоеполое. Грозди ягод — средние, массой от 100 до 450 граммов, цилиндрические и плотные.

Ягоды — средние, весом до 4 граммов и диаметром до 1,5 сантиметров, цвет ягод — желтовато-золотистый. Мякоть сладкая и сочная, с сильным мускатным ароматом. Семян в ягоде 2-3. Содержит большое количество сахара — 18-25%.

Вызревание побегов на уровне 75-90%. Плодоносных побегов 44%. Количество соцветий: на развившемся побеге 0,46, на плодоносном 1,22. На недостаточность влаги сорт реагирует резким сокращением побегов. Наиболее урожаен на умеренно сухих, шиферных, хорошо прогреваемых склонах. Негативное влияние на урожайность оказывают глинистые почвы.

Урожайность средняя — 63,6-109,2 центнеров с гектара. На урожайность негативно влияет сгущенность посадки. Морозостойкость низкая. В дождливые годы при сохранении высокой влажности почвы урожайность низкая, что обусловлено появлением на ягодах серой гнили. Для увеличения урожайности необходимо дополнительное опыление.

Использование 

Урожай сорта мускат белый используется для изготовления марочных десертных вин высокой сладости с сильным приятным ароматом чайной розы и цитрона.

Практически в каждой стране Средиземноморского региона есть своё известное вино на основе муската — вина могут разниться от лёгких сухих и слабоалкогольных игристых вин до очень сладких и крепких версий.

Во Франции, куда он скорее всего был впервые завезён в Европу через марсельский порт, сорт именуется Muscat Blanc à Petits Grains. Используется для производства марочных десертных вин в ряде винных регионов, среди которых можно отметить Эльзас, Эро, Фронтиньян и Валанс.

В Италии сорт именуется Moscato Bianco и пользуется очень высокой популярностью среди виноделов. Среди винных регионов можно выделить Пьемонт, где производится знаменитое игристое вино марки Асти; Тоскану, где производятся тихие и игристые вина; Сардинию и Сицилию — вина из этих регионов могут быть креплёными, игристыми и сухими.

В Российской империи возделывание сортов мускатного винограда традиционно связывают с именем Петра I. Основным районом производства мускатных вин является Крым, где в 1812 году был заложен Никитский ботанический сад и посажены популярные европейские сорта винограда, среди которых и белый мускат. Первые вина высоких вкусовых качеств в Крыму начали производить в 1830-х годах.

Примечания

Ссылки 
 Виноград Мускат Белый — «Объединенный словарь кулинарных терминов»